Антоко́льский — еврейская топонимическая фамилия (от названия вильнюсского района Антоколь):

 Антокольский, Александр Альбертович (первоначальная фамилия Фейгельман; 1916—1999) — русский советский писатель-фантаст, драматург и сценарист.
 Антокольский, Лев Моисеевич (Лейб Мовшевич; 1872—1942) — русский и советский художник.
 Антокольский, Марк Матвеевич (1840—1902) — русский скульптор.
 Антокольский, Павел Григорьевич (1896—1978) — русский советский писатель, поэт и переводчик, драматург, театральный режиссёр, племянник Л. М. Антокольского.

 Антокольская, Наталия Павловна (1921—1981) — советская художница, дочь П. Г. Антокольского.
 Тарханова-Антокольская, Елена Павловна (1862—1930) — русская художница и скульптор, племянница М. М. Антокольского.

См. также 
 Антокольский переулок